Il diavolo innamorato (Le diable amoureux) – racconto di Jacques Cazotte pubblicato in italiano, insieme ad un'altra opera, nel volume Il diavolo. Tentatore. Innamorato
 Il Diavolo innamorato (Le Diable amoureux) – balletto pantomimico il cui libretto, scritto da Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, si basa sull'omonimo racconto di Jacques Cazotte